Принсес-Таун () может означать:

 Принсес-Таун (город) — город в Тринидаде и Тобаго.
 Принсес-Таун (регион) — регион в Тринидаде и Тобаго.
 Принсес-Таун (Гана) — населённый пункт в Гане.